Гаур — ссавець ряду оленеподібних, вид роду бик
 Гаур — село, Чернишевський район, Забайкальський край, Росія